

Віннсборо — місто, штат Луїзіана
 Віннсборо — місто, штат Південна Кароліна
 Віннсборо — місто, штат Техас